Schaub:
 Pšov ()
 , o Schaub-Lorenz (), die  (C. Lorenz AG)
 Myotis schaubi ()
 Schaub (sobrenome)